Biller (Coleoptera) er en orden af insekter. Biller er karakteriseret ved at have hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne. Billerne har som sommerfuglene fuldstændig forvandling, dvs. de klækkes fra æggene som larver, som gennemgår et puppestadium. Først når puppen klækkes, kommer den voksne bille frem.

Beskrivelse 
Biller har næsten altid 4 vinger. Forrest har de ofte et sæt mere eller mindre hårde og faste forvinger, der slutter tæt om en del af rygsiden, når dyret ikke flyver. Forvingerne kaldes dækvinger eller vingedækker (elytra). Bagest findes bagvingerne, som er klare flyvevinger, der i hvilestilling ligger foldet sammen under dækvingerne. Munddelene er bidende. Mellem underlæben og overlæben findes et par kindbakker og et par kæber. Kæben bærer den oftest 4-leddede kæbepalpe. På underlæben findes det tredje par munddele, nemlig tungen, et oftest manglende par bitunger og et par oftest 3-leddede læbepalper.

Brystpartiet (thorax) består af tre led, nemlig første, anden og tredje brystring, hvis rygdele kaldes henholdsvis pronotum, mesonotum og metanotum. Pronotum er synligt, mens oversiden af de to andre brystringe er dækket af vingedækkerne. Dog er et lille ofte trekantet midtparti af mesonotum, kaldet rygskjoldet (scutellum) i reglen frit.

Benene, et par på hver brystring, består af hofte, hoftering, lår, skineben og fod, hvis endeled oftest har to kløer. Foden kan bestå af op til fem led. Bagkroppens ringe består af rygled og bugled. De rygled, der er dækket af vingedækkerne, er oftest svagt kitiniserede. Det sidste, ofte udækkede, rygled kaldes pygidium.

Klassifikation 

Nogle få af de omkring 179 billefamilier:

 Barkbiller
 Bladbiller
 Blødvinger
 Borebiller
 Ildfluer
 Køllebiller
 Løbebiller
 Mariehøns
 Rovbiller
 Smældere
 Snudebiller
 Torbister
 Træbukke
 Vandgravere
 Vandkalve
 Vandtrædere
 Værftbiller

Arter i Danmark 
Der er er ifølge den nye udgivelse (november 2010) af fundlisten over Danmarks biller i tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" fundet 3814 billearter i Danmark. Her er nogle eksempler:

 Eremit
 Eghjort
 Toogtyveplettet mariehøne
 Skarnbasse
 Flæskeklanner

Se også 

 Insektdøden

Kilder og eksterne henvisninger 

 Systema Naturae 2000: Coleoptera  (ikke indarbejdet)

 
Palæozoikum